Nyborg (gemeente), gemeente in Denemarken
 Nyborg (stad), plaats in de gelijknamige gemeente
 Nyborg (Kalix), dorp in Zweden
 Nyborg (parochie), parochie van de Deense Volkskerk
 Slag bij Nyborg